

Astronomia 
 M80  – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M80  – autostrada britannica tra Glasgow e Stirling

Altro 
 BVP M80  – veicolo militare
 M80 Radio  – emittente radiofonica spagnola